Termenul „Riemann” se poate referi la:

 Bernhard Riemann, matetatician german
 Christel Riemann-Hanewinckel (* 1947), politiciană germană
 Erika Riemann (* 1930), autoare germană
 Fritz Riemann (1859–1932), maestru de șah german
 Fritz Riemann (1902–1979), psihoanalist, astrolog 
 Hagen Riemann (* 1969), politician german
 Hans Riemann (1899–1992), arheolog german 
 Heinrich Arminius Riemann (1793–1872), teolog
 Hugo Riemann (1849–1919), muzician
 Johannes Riemann (1888–1959), actor german
 Julius Riemann (1855–1935), general de infanterie 
 Katja Riemann (* 1963), actriță germană 
 Lutz Riemann (* 1940), actor german, autor
 Manuel Riemann (* 1988), fotbalist german
 Otto Riemann (1853–1936), general de infanterie 
 Paula Riemann (* 1993), actriță germană 
 Peter Riemann (* 1945), arhitect, autor
 Wolfgang Riemann (* 1949), fotbalist german
 Ziska Riemann (* 1973), carcaturistă, autoare germană